По данным Электроэнергетического Совета СНГ суммарная установленная мощность электростанций Узбекистана на конец 2017 года составляла 14 140 МВт, в том числе 12 129 МВт — мощность тепловых электростанций, 1878,7 МВт — гидроэлектростанций, 132,9 МВт — прочих. В 2017 году электростанции Узбекистана выработали суммарно 60,7  электрической энергии.

Карта

Гидроэлектростанции 
Все гидроэлектростанции Узбекистана находятся в собственности государственного АО «Узбекгидроэнерго».

Строящиеся гидроэлектростанции

Тепловые электростанции 
Все тепловые электростанции Узбекистана находятся в собственности государственного АО «Тепловые электрические станции».

Строящиеся тепловые электростанции

Атомные электростанции 

Ввод в эксплуатацию первой в Узбекистане атомной электростанции запланирован на 2028 год.

Ветряные электростанции 
Единственная ветряная электростанция Узбекистана, имеющая опытный характер, находится в собственности государственного АО «Узбекгидроэнерго».

Примечания 

Электро
Списки:Энергетика
Электростанции Узбекистана
Списки плотин и гидроэлектростанций